Kraków Prądnik Czerwony – planowany przystanek osobowy zlokalizowany na granicy krakowskich dzielnic: Prądnik Czerwony i Prądnik Biały, przy wiaduktach w ciągu ulic Węgrzeckiej i Reduty oraz w pobliżu ulic Meiera i Powstańców.

Opis obiektu 
Przystanek będzie wyposażony w:
 4 jednokrawędziowe perony,
 słupy oświetleniowe,
 ławki,
 windy,
 tablice informacyjne.

Tuż obok przystanku ma znajdować się parkingi P&R i K&R, zatoka autobusowa, postoje TAXI i wiaty rowerowe.

Przypisy 

Prądnik Czerwony
Dzielnica III Prądnik Czerwony
Dzielnica IV Prądnik Biały